Francis Meli – papuański duchowny katolicki
 Silvano Meli – były szwajcarski narciarz alpejski

Zobacz też 

 Melo (ujednoznacznienie)